Der Wahlkreis 78 Osnabrück-West ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtags. Er umfasst von der Stadt Osnabrück die Stadtteile Atter, Dodesheide, Eversburg, Hafen, Haste, Hellern, Pye, Sonnenhügel, Westerberg, Weststadt und Wüste.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Osnabrück-West sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter wurde Boris Pistorius (SPD), der allerdings im Januar 2023 zum Bundesverteidigungsminister berufen wurde und sein Landtagsmandat niederlegte. Über die Landesliste zog zusätzlich Volker Bajus (Grüne) in den Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 78.

Landtagswahl 2017 

Zur vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen 2017 gab es im Wahlkreis 078 Osnabrück-West keine Einzelbewerbungen, aber 15 Landeslisten, davon fünf mit angeschlossenen Direktkandidaturen.

Das Direktmandat erhielt Boris Pistorius (seit 2013 Innenminister im Kabinett Weil I) mit 42,6 Prozent der Erststimmen, und somit erstmals Einzug in den Landtag. Burkhard Jasper (CDU), der sein Direktmandat nicht verteidigen konnte, erhielt ein Mandat über die Landesliste.

Die Wahlbeteiligung lag mit 64,32 % leicht über dem Landesdurchschnitt von 63,11 %.

! Partei
! Direktkandidatur
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
|data-sort-value="1"| CDU
| 
| 33,90
| 30,89
|-
|data-sort-value="2"| SPD
| 
| 42,57
| 31,49
|-
|data-sort-value="3"| GRÜNE
| 
| 10,68
| 15,65
|-
|data-sort-value="4"| FDP
| 
| 6,50
| 8,49
|-
|data-sort-value="5"| DIE LINKE.
| 
| 6,35
| 7,06
|-
|data-sort-value="6"| AfD Niedersachsen
|
|
| 4,07
|-
|data-sort-value="9"| BGE
|
|
| 0,27
|-
|data-sort-value="13"| DM
|
|
| 0,11
|-
|data-sort-value="16"| FREIE WÄHLER
|
|
| 0,22
|-
|data-sort-value="17"| LKR Niedersachsen
|
|
| 0,01
|-
|data-sort-value="18"| ÖDP
|
|
| 0,16
|-
|data-sort-value="19"| Die PARTEI
|
|
| 0,66
|-
|data-sort-value="20"| Tierschutzpartei
|
|
| 0,55
|-
|data-sort-value="21"| PIRATEN
|
|
| 0,26
|-
|data-sort-value="22"| V-Partei³
|
|
| 0,14
|}

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Osnabrück-West keine Einzelbewerber und sieben Direktkandidaten von Parteien an, davon alle außer der MDU mit angeschlossenem Landeswahlvorschlag. Durch Zweitstimme sind weitere fünf Landeswahlvorschläge zu wählen, so dass der Wahlzettel zwölf Zeilen hat. Das Direktmandat gewann Burkhard Jasper (CDU), und über die Landesliste erhielt außerdem Volker Bajus (GRÜNE) ein Mandat. Die Wahlbeteiligung lag mit 59,43 % knapp über dem Landesdurchschnitt von 59,36 %.

! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
|data-sort-value="1"| CDU
| 
| 39,7
| 30,2
|-
|data-sort-value="2"| SPD
| 
| 36,1
| 27,5
|-
|data-sort-value="4"| GRÜNE
| 
| 15,5
| 22,0
|-
|data-sort-value="3"| FDP
| 
| 3,2
| 12,3
|-
|data-sort-value="5"|  DIE LINKE
| 
| 2,8
| 3,7
|-
|data-sort-value="20"| PIRATEN
| 
| 2,6
| 2,6
|-
|data-sort-value="12"| FREIE WÄHLER
|
|
| 0,9
|-
|data-sort-value="9"| DIE FREIHEIT Niedersachsen
|
|
| 0,3
|-
|data-sort-value="14"| NPD
|
|
| 0,3
|-
|data-sort-value="16"| PBC
|
|
| 0,1
|-
|data-sort-value="6"| Bündnis 21/RRP
|
|
| 0,0
|-
|data-sort-value="13"| MDU
| 
| 0,2
|
|}

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Osnabrück-West sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Christian Wulff (CDU).

! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
| CDU
| 
| 46,7
| 37,4
|-
| SPD
| 
| 32,1
| 26,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| 
| 9,3
| 13,5
|-
| FDP
| 
| 4,9
| 12,2
|-
| Die Linke
| 
| 5,9
| 7,5
|-
| NPD
|
|
| 0,7
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| 
| 0,8
| 0,4
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,4
|-
| ödp
| 
| 0,3
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,2
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,1
|-
| Demokratische Alternative
|
|
| 0,0
|-
| Republikaner
|
|
| 0,0
|}

Vor der Wahl des deutschen Bundespräsidenten 2010 verzichtete Wulff im Juni auf sein Landtagsmandat. Hierfür rückte Fritz Güntzler über die CDU-Landesliste in den Landtag nach.

Einzelnachweise 

Politik (Osnabrück)